Die UEFA Youth League 2013/14 war die erste Spielzeit des wichtigsten europäischen Wettbewerbs für U-19-Vereinsmannschaften im Fußball. Angelehnt an die UEFA Champions League spielten in diesem Wettbewerb die Jugendmannschaften der Vereine, die in der gleichen Saison für die Gruppenphase der Champions League qualifiziert waren.

Modus 
Für die Gruppenphase wird die Gruppeneinteilung und der Spielplan der UEFA Champions League übernommen. Gespielt wird in acht Gruppen mit je vier Mannschaften in einem Hin- und Rückspiel. Die Ersten und Zweiten der Gruppen verbleiben im Wettbewerb, während die Dritt- und die Viertplatzierten aus dem Wettbewerb ausscheiden.

Sind nach Beendigung aller Gruppenspiele zwei oder mehr Mannschaften punktgleich, entscheidet (in dieser Reihenfolge)
 Anzahl Punkte im direkten Vergleich
 Tordifferenz im direkten Vergleich
 Anzahl Tore im direkten Vergleich
 Anzahl Auswärtstore im direkten Vergleich
 Wenn nach Anwenden der Kriterien 1–4 zwei Mannschaften immer noch den gleichen Tabellenplatz belegen, werden für diese Teams die Kriterien 1–4 erneut angewendet. Sollte dies zu keiner definitiven Platzierung führen, werden die Kriterien 6–9 angewendet.
 Tordifferenz aus allen Gruppenspielen
 höhere Anzahl erzielter Tore
 Niedrigere Punktzahl aus gelben und roten Karten (rote Karte = 3 Punkte, gelbe Karte = 1 Punkt, gelb-rote Karte = 3 Punkte)
 Losentscheid

Nach den Gruppenspielen folgt die Endrunde (im K.-o.-System). Im Gegensatz zur Champions League werden die Spiele in der Endrunde nur in einem Spiel entschieden. Die Begegnungen werden für die einzelnen Finalrunden jeweils separat ausgelost, wobei im Achtelfinale die Gruppensieger auf die Gruppenzweiten treffen und Erstere das Heimrecht genießen. Nicht aufeinandertreffen können im Achtelfinale Mannschaften, die schon in der Vorrunde aufeinandergetroffen sind oder dem gleichen Fußballverband angehören. Ab dem Viertelfinale gelten diese Beschränkungen nicht mehr und die Auslosung entscheidet, welche Mannschaft Gastgeber ist. Die Halbfinals und das Endspiel werden dann in Form eines Endrundenturniers an einem neutralen Ort ausgetragen. Ein Spiel um Platz 3 gibt es nicht. Somit muss kein Team mehr als zehn Spiele absolvieren. Besteht nach der regulären Spielzeit Gleichstand, wird das Spiel ohne Verlängerung direkt durch Elfmeterschießen entschieden.

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

K.-o.-Phase

Turnierbaum

Achtelfinale 
Die Spielpaarungen für das Achtelfinale wurden am 16. Dezember 2013 im schweizerischen Nyon ausgelost. Die Spiele fanden am 18., 25. und 26. Februar 2014 statt.

|}

Viertelfinale 
Auch die restlichen Partien der Finalrunde wurden am 16. Dezember in Nyon ausgelost, wodurch es zu offenen Auslosungen für die Partien der Viertelfinalspiele, die für den 11., 16. und 18. März angesetzt waren, kam.

|}

Halbfinale 
Die beiden Halbfinalspiele fanden am 11. April 2014 im Centre sportif de Colovray in Nyon statt.

|}

Finale

Beste Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen der Youth-League-Saison aufgeführt. Die Sortierung erfolgt nach Anzahl der Tore und bei gleicher Trefferzahl alphabetisch.

Weblinks 
 UEFA Youth League (offizielle Seite)
 Format und Regularien (PDF-Datei)

Einzelnachweise 

2013/14
Fußballsaison 2013/14